Якима́нка:

Улицы 
В Москве:
 Большая Якиманка.
 Малая Якиманка.

Прочее 
 Якиманка — район в Центральном административном округе Москвы.
 «Якиманка» — планировавшаяся и непостроенная станция метро в Москве.
 Якиманна — село в Шуйском районе Ивановской области.